

Patronyme 

 Benoît Malon, militant de la Commune de Paris de 1871 ;
 Famille de Malon de Bercy, famille noble française.

Toponyme 

 Malon, commune du département de Wolonkoto au Burkina Faso ;
 Malon, commune du département de Bérégadougou, dans la région des Cascades, au Burkina Faso ;
 Malón, commune espagnole ;
 Saint-Malon-sur-Mel, commune française.

Autres 
 Malon, carreau ou tomette d'argile utilisé comme revêtement de sol ;
 Malon ou Malonte, désignation pour les Malaisiens ;
 Malón, groupe de thrash metal argentin
 Malon, personnage de la série de jeux vidéo The Legend of Zelda.